Батуоман () е американски сериал, базиран на комиксовата героиня на компанията ДиСи.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2019 – 20)

Сезон 2 (2021)

Сезон 3 (2021 – 22) 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали